Jean Dinardo, né le  à Paris  et mort le  à Drancy, est un compositeur et accordéoniste français.   

Il est également connu en tant que compositeur, sur la scène internationale, sous le nom de Ramon Chiloë.   

En 2000, il entre à la commission des comptes et de surveillance de la SACEM, fonction qu'il occupe jusqu'en 2003.

Biographie

Carrière artistique

Discographie

Albums personnels 
 Le Tango nous invite - Jean Dinardo et sa formation de Tangos (1968) - éd. Orly
 Amor y pasion - Jean Dinardo et son ensemble (1968) - éd. VEGA / Collection Saphir
 Oro - Jean Dinardo et son orchestre (1967) - éd. Présence Variétés
 Alma sentimental - Jean Dinardo et son orchestre (1967) - éd. Présence Variétés
 Angel y demonio - Jean Dinardo et son ensemble (1970) - éd. VEGA / Collection Saphir

En tant qu'auteur compositeur 
 La plus jolie Julie - Georgette Plana (1962) - éd. Vogue
 Ça (Oh que ça me plait) - Émile Decotty et Luc Harvet (1972) - éd. Présence Variétés
 Viens danser le bal commence - Émile Decotty  (1983) - éd. Orly

Notes et références

Liens externes 

 Discographie de Jean Dinardo sur Encyclopédisque, l'encyclopédie en ligne du 45 tours français ;
 Discographie de Jean Dinardo  sur Discogs.

Compositeur français
Accordéoniste français
Bandonéoniste
Naissance en janvier 1921
Naissance dans le 19e arrondissement de Paris
Décès en décembre 2011
Décès à Drancy
Décès à 90 ans